«Роланд» () — опера Жана-Батиста Люлли на французском языке в пяти актах с прологом. Либретто было создано Филиппом Кино на основе эпической поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд». Первая постановка оперы состоялась 8 января 1685 в Версале. В этом же году, 8 марта, опера была представлена в парижском театре Пале-Рояль.

Действующие лица

Содержание

Пролог 
Действие оперы начинается во дворце Деморгогона, короля фей и волшебных существ, который воспевает хвалу Людовику XIV и предлагает обратиться в истории знаменитого рыцаря Роланда. Роланд, племянник Карла Великого, влюблен в Анжелику, дочь короля Катая (старое названия Китая). Анжелика же влюблена в сарацинского воина Медора, а он в нее.

Действие I 
Действие происходит в деревушке. Анжелика говорит о своей любви к Медору с Темирой. Является Зилиант, посланник Роланда, и вручает ей от имени рыцаря волшебный браслет.

Действие II 
Место действия — Фонтан Любви, расположенный в центре леса. К нему приходит Анжелика вместе с Темирой. Они замечают приближение Роланда, и Анжелика глотает волшебный перстень, который делает ее невидимой. Не встретив свою возлюбленную, разочарованный Роланд удаляется. На сцене появляется Медор — не подозревая о присутствии Анжелики, он рассказывает Темире о том, что готов покончить с собой из-за любви к Анжелике. Анжелика раскрывает свое присутствие и признается в любви к Медору. Влюбленных окружают волшебные существа, которые радуются гармонии влюбленных.

Действие III 
Действие происходит в морском порту. Анжелика встречается с Роландом — и хотя ее беспокоит ярость влюбленного в нее рыцаря, она дает ему призрачную надежду на любовь. Одновременно с этим она планирует побег с Медором, которого она представляет своим поданным как нового правителя.

Действие IV 
Действие разворачивается в лесу. Роланд рассказывает своему другу Астольфу о своей любви к Анжелике — и просит оставить его одного, ведь Анжелика обещала ему встретиться у Фонтана Любви. В ожидании Анжелики Роланд находит грот и на его стенах обнаруживает любовные стихи, оставленные Анжеликой и Медором. До слуха Роланда доносятся звуки сельской свадьбы — встретившиеся ему сельские жители рассказывают рыцарю о бракосочетании двух молодых людей и показывают браслет, который юная невеста подарила им. Роланд узнает в нем свой подарок Анжелике и впадает в безумие.

Действие V 
Действие переносится во дворец феи Ложистиль. Астольф умоляет фею вернуть Роланду разум. Ложистиль сообщает Астольфу, что уже позаботилась об этом и погрузила Роланда в волшебный исцеляющий сон. Во сне Роланду является сонм античных героев. Они убеждают рыцаря отказаться от своей напрасной любви к Анжелике и вернуться в христианской войско. Роланд пробуждается — к нему вернулся разум и жажда славы. Фея Ложистиль, хор фей и хор теней славословят Роланда.

Примечания

Ссылки 
 Либретто оперы
 Ноты
 Сады Армиды: Музыкальный театр французского барокко / Анна Булычева.

Роланд
Оперы на французском языке
Оперы Жана-Батиста Люлли
Оперы 1680-х годов
Произведения 1685 года
Театр Пале-Рояль